Hélie est un prénom français ancien.

Origine du prénom

Hélie (en hébreu : אֵלִיָּהו ēliyahū, « Mon Dieu est Yahweh » ; en syriaque : īlyā ; en arabe : إِلْيَاس ilyās, en grec ᾿Ηλιοὺ ; en latin Elias, Ælius ou Helias) est une variante d'un prénom d'origine hébraïque puis grec et latin.

Dans certaines traductions de la Vetus Latina, le nom du prophète Élie est transcrit Helias, avec un <H> initial malgré l'absence du son /h/ dans le grec ᾿Ηλιοὺ. En effet, dans cet ensemble de traductions latines qui précèdent la Vulgate de saint Jérôme, les noms hébraïques commencent fréquemment par la lettre <H>, malgré la présence d'un esprit doux dans la transcription de ces mots dans la Septante.

Le nom de l'évêque Hélie de Lyon, mort vers 230, est connu sous cette orthographe : à l'époque où la Vulgate n'existe pas, il est probable que la Vetus Latina ait influencé l'usage de ce nom dans les communautés chrétiennes.

L’étymologie du prénom Hélie n’est donc pas ἥλιος (hèlios, « soleil » en grec).

Saint chrétien 
 Saint Élie ( ), prophète majeur dans les religions abrahamiques; fête le 20 juillet.
 Hélie de Lyon († vers 230), évêque de Lyon ; fêté le 8 mai en Orient.

Autres 
 Hélie  de la Flèche (-1110), comte du Maine
 Hélie de Talleyrand-Périgord (1301-1364), ecclésiastique français
 Hélie de Bourdeilles (1423-1484), cardinal et bienheureux de l'Église catholique
 Hélie Lainé (-1636), président du Parlement de Provence
 Hélie Dioré (-1741), gouverneur de Bourbon
 Hélie de Saint-Hermine (1809-1870), homme politique français
 Hélie de Talleyrand-Périgord (1859-1937), aristocrate français
 Hélie de Saint-Marc (1922-2013), officier et résistant français
 Hélie de Noailles (1943-), diplomate et chef d'entreprise français

Patronyme

 Faustin Hélie
 Pierre Hélie
 Roland Hélie

Sociétés commerciales 
 Hélie fut une entreprise de fabrication traditionnelle de cierges d'église basée à Coutances (dans la Manche) de 1865 à 1981, initialement créée sous le nom "Dujardin-Savary".
 Groupe Hélie, une entreprise de transport par autobus québécoise.

Homonymie de prénom
Homonymie de saints chrétiens